Die Fotbollsallsvenskan 1962 war die 38. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 15. April und dem 21. Oktober 1962 wurde der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Vorjahresvizemeister IFK Norrköping konnte sich den Meistertitel erspielen und holte damit zum zehnten Mal innerhalb von zwanzig Jahren den Von-Rosens-Pokal. Vorjahresmeister IF Elfsborg, der als Aufsteiger überraschend den Titel gewonnen hatte, erreichte nur den siebten Platz. Neuling Högadals IS musste direkt wieder absteigen und wurde von IFK Malmö in die Division 2 begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Leif Skiöld von Neuling und Vizemeister Djurgårdens IF holte mit 21 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1962
Fußballsaison 1962